Trollheim’s Grott — финская группа, которая была образована в 1997 году в городе Куопио братьями Spellgoth’ом и Kassara (также известным как TrollN). В 1997 году они только начинали свою деятельность и ещё не успели принять участие в каких-либо заметных блэк-метал-проектах Финляндии. С момента своего образования группа была занята поиском собственного звучания и постепенно внедряла в музыку всё больше экстремальных элементов.

Участники 

 Spellgoth — вокал, гитара
 Bobby Undertaker — гитара
 Nuklear Korpse — гитара
 Assault Wülf — бас-гитара
 Kassara (TrollN) — ударные
 Ruho — клавишные

Бывшие участники
 Trist — гитара (до 2004)
 Goreblast — бас-гитара, гитара (1998—2001)
 A. Hellwitch — клавишные (1998—2000)
 H.G.G. Void — клавишные (2000—2001)
 Trolldröm — бас-гитара (2001—2002)

Дискография

Демо 
 Demo 1998 (1998)
 Chapter I: Silent Is Dead (1999)
 Promo '99 (1999)
 Kalt, trist, sorg och död (2000)

Студийные альбомы 
 Bizarre Troll Technology (2001, Woodcut Records)
 Bloodsoaked and Ill-Fated (2003, Woodcut Records)
 Aligned with the True Death (2018, World Terror Committee)

Ссылки 

Блэк-метал-группы Финляндии
Индастриал-метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году